Чемпионат СССР 1971 года во второй лиге проходил в шести зонах. Победители пяти зон в финальном турнире разыграли две путёвки в первую лигу, а клуб, занявший в этом турнире третье место, в стыковом матче с победителем зоны «Украина» разыграл третью путёвку.

Бомбардиры:
 Владимир Проскурин («Труд», 4 зона) − 22 мяча
 Анатолий Ионкин («Спартак» Семипалатинск, 6 зона) — 22
 Станислав Вовк («Кривбасс», 1 зона) — 21
 Валентин Прилепский («Таврия», 1 зона) − 20
 Владислав Нечай («Химик» Северодонецк, 1 зона) — 20
 Евгений Деревяга («Судостроитель», 1 зона) — 19 (20)
 Евгений Сатаев («Судостроитель», 1 зона) — 19
 Василий Головко («Автомобилист» Нальчик, 3 зона) — 19
 Евгений Храбростин («Спартак» Рязань, 4 зона) — 19

Зональный турнир

1 зона 

В рамках первенства 1 зоны также определялся чемпион Украинской ССР.

2 зона 
В виде эксперимента в турнирах 2 и 6 зон за победу начислялось три очка.

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 
В виде эксперимента в турнирах 2 и 6 зон за победу начислялось три очка.

Финал 
Финал второй лиги проходил в Сочи. Два лучших клуба — пермская «Звезда» и «Автомобилист» из Нальчика — получили путёвки в первую лигу. Смоленская «Искра», занявшая третье место, попала в стыковые матчи с победителем 1 зоны.

Стыковые матчи 

В первую лигу вышел «Кривбасс» Кривой Рог.

Чемпионат РСФСР 
В зачет чемпионата РСФСР учитывались матчи финального этапа между командами от РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1971
1971